Marc Anthony (1968- ), chanteur américain de salsa et pop latino ;
 Marc Anthony, joueur de vielle à roue.